Bendemann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bendemann (1811–1889), deutscher Maler
 Eduard von Bendemann (1877–1959), deutscher Maler und Kunsthistoriker 
 Felix von Bendemann (1848–1915), deutscher Admiral
 Friedrich Bendemann (1874–1923), deutscher Luftfahrtingenieur
 Hans Bendemann (1852–1914), deutscher Generalleutnant
 Lida Bendemann (1821–1895), deutsche Schriftstellerin
 Pauline Bendemann, Geburtsname von Pauline Hübner (1809–1895), Schwester von Eduard Bendemann, siehe Porträt der Pauline Hübner 
 Reinhard von Bendemann (* 1961), deutscher Theologe
 Rudolf Bendemann (1851–1884), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bennemann
 Bentmann